Voicu ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Voicu (* 1996), rumänische Fußballspielerin
 Carmen Voicu-Jagodzinsky (* 1981), rumänische Schachspielerin
 Cristian Voicu (* 2001), rumänischer Leichtathlet
 Ionuț Voicu (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Jorj Voicu (1938–1991), rumänischer Schauspieler
 Mădălin Voicu (* 1952), rumänischer Politiker
 Ștefan Voicu (1906–1992), rumänischer Politiker (PMR, PCR), Journalist